Maurice Bompard peut désigner :
 Maurice Bompard (1854-1935), ambassadeur et homme politique français.
 Maurice Bompard (1857-1936), peintre orientaliste français.